Crociata ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Crociata (* 1997), italienischer Fußballspieler
 Mariano Crociata (* 1953), italienischer Bischof